El apellido Lynes puede referirse a:
 George Platt Lynes (1907–1955), fotógrafo estadounidense.
 Martin Lynes (n. 1968), actor australiano.